Yellow kan syfta på:

 Yellow (EP) – debut-EP från 2018 av Nova Millers
 Yellow (film, 1998) – en film från 1998 i regi av Chris Chan Lee
 Yellow (film, 2006) – en film från 2006 i regi av Alfredo De Villa
 Yellow (film, 2012) – en film från 2012 i regi av Nick Cassavetes
 Yellow (manga) – en fyra volymer lång yaoi-manga av Makoto Tateno
 Yellow (musikalbum) – ett studioalbum från 2016 av det japanska rockbandet Scandal
 Yellow (sång) – en låt skriven av bandet Coldplay